Día del Idioma o Día del Español puede referirse a diversas celebraciones y conmemoraciones en torno al idioma que se realizan en distintos lugares, así como a estas:

 El Día E, organizado desde 2009 por el Instituto social Cervantes.
 El Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, promovido desde 2010 por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, en honor a Miguel de Cervantes Saavedra.